Раш (округ, Індіана)
 Раш (округ, Канзас)